Poniżej znajduje się lista astronautów według daty pierwszego lotu. Lista obejmuje astronautów, kosmonautów i tajkonautów (razem z kosmicznymi turystami), którzy opuścili atmosferę ziemską – wznieśli się minimum 100 km ponad powierzchnię Ziemi.

Pierwszym człowiekiem w przestrzeni kosmicznej był radziecki astronauta Jurij Gagarin. Jego misja o nazwie Wostok 1 rozpoczęła się 12 kwietnia 1961 roku o godzinie 6:07 UTC, a zakończyła tego samego dnia o godzinie 7:47 UTC. Od tego czasu w przestrzeni kosmicznej znalazło się 569 osób. 49 spośród nich odbyło swój pierwszy lot w latach 1961–1970. W latach 1971–1980 w przestrzeni kosmicznej znalazło się po raz pierwszy 51 osób, w latach 1981–1990 – 140, w latach 1991–2000 – 158, w latach 2001–2010 – 122, zaś w latach 2011–2020 – 48.

Lista 
Legenda:
 Astronauta, który jest obecnie w kosmosie
 Turysta kosmiczny (7)
 – Mężczyzna-astronauta
 Kobieta-astronautka (60)

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalne informacje o astronautach NASA 
 Listy astronautów i kosmonautów 

Listy astronautyczne
Załogowe loty kosmiczne
Listy biograficzne